Hadar (Etiópia)
 Hadar (Nebraska)
 Hadar - a Beta Centauri
 Hadade, o nome de vários personagens citados na Bíblia

Desambiguação